Le Grand Prix moto de Grande-Bretagne 1994 est le dixième rendez-vous de la saison 1994 du championnat du monde de vitesse moto. Il s'est déroulé sur le circuit de Donington Park du 22 au .

C'est la  du Grand Prix moto de Grande-Bretagne.

Classement 500 cm

Classement 250 cm

Classement 125 cm

Liens externes 
 Site officiel de MotoGP

1994
Grande-Bretagne
Sport en Angleterre en 1994
Sport en juillet 1994